Mezei István
 Mezei István főiskolai világbajnok vízilabdázó
 Mezei István evangélikus lelkész
 Mezei István (1931–2001) Az Magyar Televízió első operatőreinek egyike.
 Mezei István műszaki író
 Mezei István (1946–2017) matematikus, matematikatanár
 Mezei István (1947) menedzser, szövetségi kapitány
 Mezei István diplomata
Mezey István
 Mezey István (1945–2012) festő, grafikus

Jegyzetek